Robin Schulte (9 januari 2001) is een Nederlands voetballer die als middenvelder voor FC Volendam speelt.

Carrière 
Robin Schulte speelde in de jeugd van FC Volendam. Sinds 2020 maakt hij deel uit van de selectie van Jong FC Volendam, waar hij zes wedstrijden voor speelde alvorens de Tweede divisie werd stilgelegd vanwege de coronapandemie. Hierna maakte hij regelmatig deel uit van de eerste selectie van FC Volendam. Hij debuteerde in het eerste elftal van Volendam op 25 april 2021, in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Telstar. Hij kwam in de 87e minuut in het veld voor Alex Plat.

Statistieken

Beloften

Senioren

Zie ook 

 Lijst van spelers van FC Volendam

Nederlands voetballer